Сен-Назе́р-д’Од () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Жинеста. Округ коммуны — Нарбонна.

Код INSEE коммуны — 11360.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 1070 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 755 были экономически активными, 315 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 66,6 %). Из 755 активных работали 664 человека (384 мужчины и 280 женщин), безработных было 91 (36 мужчин и 55 женщин). Среди 315 неактивных 81 человек были учениками или студентами, 112 — пенсионерами, 122 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од